21-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 31 июля по 8 августа 1993 года в Великобритании. Соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло среди мужчин были проведены в Шеффилде, а местом проведения женского ватерпольного турнира стал Лидс. Всего было разыграно 43 комплекта наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины  
 
ЕР — европейский рекорд

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Водное поло

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте TheSports.org (мужчины)
 Результаты на сайте TheSports.org (женщины)
 ХХI Чемпионат Европы, Шеффилд (Великобритания)

1993
Международные спортивные соревнования в Шеффилде
Спорт в Великобритании в 1993 году
Август 1993 года
Водные виды
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по плаванию в Великобритании
Международные соревнования по прыжкам в воду в Великобритании